Сигвальди Калдалонс (Стефанссон) (; 13 января 1881, Рейкьявик, Исландия — 28 июля 1946, Рейкьявик) — исландский композитор и врач.

Жизнь и творчество 
Сигвальди родился в Рейкьявике и являлся самым старший ребенок в семье каменщика и акушерки. У него было трое братьев, в том числе исландский оперный певец (тенор) Эггерт Стефанссон, явивший прототипам главного героя в романе «Brekkukotsannáll» известного исландского писателя Халлдора Кильяна Лакснесса. В 1908 году Сигвальди закончил Медицинский университет Исландии (Læknaskólinn), который вырос в 1911 году в университет Исландии. Он продолжил свое образование в Копенгагене, где он окончил аспирантуру, и познакомился с датской и европейской музыкой, а также встретил свою будущую жену, медсестру Карен Маргрете Менгель Томсен.

Вернувшись в Исландию, Сигвальди жил с женой с 1910 по 1921 год на ферме Ármúli недалеко от фьёрда Калдалон в Вестфирдире, где он работал местным врачом. В это время он начал писать музыку, особенно к песням жанра Lied. Его брат Эггерт Стефанссон, который закончил певческое, музыкальное образование за рубежом, признал талант Сигвальди во время визита к нему и призвал его продолжать писать музыку. В 1913 году братья провели в городе Исафьордюре первые публичные песенные концерты с музыкой Сигвальди, который теперь взял псевдоним Калдалон, в честь фьёрда Калдалон рядом с которым жил. Одной из самых известных его работ является песня Á Sprengisandi сочинённая поэтом Гримуром Томсеном в августе 1861 года и положенная на музыку Сигвальди в 1913 году.. Она стала народной песней в Исландии. Другими известными песнями музыку к которым написал Сигвальди Калдалон являются Suðurnesjamenn и Ísland ögrum skorið.

Он так никогда полностью и не оправился от брюшного тифа, которым он заболел во время Frostaveturinn mikli в 1917 году. Сигвальди продолжал работать врачом в разных районах Исландии, с 1929 года в городе Гриндавике, пока не перебрался в Рейкьявик в 1945 году, где и умер в 1946 году. Памятник Сигвальди Калдалону стоит в городе Гриндавик, где он жил и работал в течение 16 лет с 1929 - 1945 год.

Избранные сочинения 
 Á Sprengisandi; 
 Söngvasafn Kaldalóns. Sigurður Þórðarson, Рейкьявик 1916.
 Söngvar Kaldalóns. Рейкьявик 1923–1938
 Ísland ögrum skorið; 
 Suðurnesjamenn; 
 Svanasöngur á heiði; 
 Erla, góða Erla; 
 Ave María; 
 Draumur hjarðsveinsins, 
 Þú eina hjartans yndið mitt og Ég lít í anda liðna tíð.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Sigvaldi Kaldalóns 
 Kaldalón fjord and composer Kaldalóns  
 Биография Сигвальди Калдалонса (Morgunblaðið, 174. tölublað (07.08.1946), Blaðsíða 7) 

Композиторы Исландии
Медики XX века
Родившиеся в 1881 году
Умершие в 1946 году